VII чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении проводился в Маэбаси (Япония) с 5 марта по 7 марта 1999 года. Это был впервые проведенный чемпионат за пределами Европы или Северной Америки. На нём присутствовало 487 участников из 115 стран.

Результаты

Мужчины

Женщины 
1995 | 1997 | 1999 |2001 |2003|

Таблица медалей

Ссылки 
 Страница Чемпионата на официальном сервере ИААФ

Международные соревнования по лёгкой атлетике в Японии
1999
Март 1999 года
Чемпионаты мира в Японии